Мужская сборная СССР по водному поло представляла СССР на международных соревнованиях.

Результаты

Олимпийские игры 
 1924 — не участвовали
 1928 — не участвовали
 1932 — не участвовали
 1936 — не участвовали
 1948 — не участвовали
 1952 — 7 место
 1956 — 
 1960 — 
 1964 — 
 1968 — 
 1972 — 
 1976 — 8 место
 1980 — 
 1984 — не участвовали
 1988 — 
 1992 —  (как Объединённая команда)

Чемпионаты мира 
 1973 — 
 1975 — 
 1978 — 4 место
 1982 — 
 1986 — 
 1991 — 7 место

Чемпионаты Европы 
 1979 — 4 место
 1981 — 
 1983 — 
 1985 — 1 место
 1987 — 1 место
 1989 — 4 место
 1991 — 3 место

Водное поло в СССР
Водное поло
СССР